

Popis naselja prema popisu stanovništva

Vrela